Хван Кьонсон  (, 21 травня 1986) — південнокорейська тхеквондистка, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Олімпійські чемпіони з тхеквондо
Південнокорейські тхеквондисти
Південнокорейські олімпійські чемпіони
Південнокорейські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2004
Тхеквондисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тхеквондисти на літніх Олімпійських іграх 2004